Новобогородское — село в Пономарёвском районе Оренбургской области в составе Фадеевского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 19 километров по прямой на юго-запад от районного центра села Пономарёвка.

История 
Село основано в 1809 году переселенцами из села Богородск Лебединского уезда Тамбовской губернии.

Население 
Постоянное население составляло 212 человек в 2002 году (русские 97 %), 168 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Пономарёвского района